Amerikai Egyesült Államok
 Weaver (Alabama)
 Weaver (Arizona)
 Weaver (Indiana)
 Weaver (Kansas)
 Weaver (Minnesota)
 Weaver (Nyugat-Virginia)
 Weaver (Oregon)
 Weavers (Ohio)